Eishockey-Europapokal steht für:
 Eishockey-Europapokal, ein Europapokalwettbewerb für Herren-Vereinsmannschaften zwischen 1965 und 1997
 European Hockey League, ein Europapokalwettbewerb für Herren-Vereinsmannschaften zwischen 1996 und 2000 und Nachfolger des Europapokals
 IIHF European Champions Cup, ein Europapokalwettbewerb für Herren-Vereinsmannschaften zwischen 2005 und 2008 und Nachfolger der European Hockey League
 Champions Hockey League (2008–2009), ein Europapokalwettbewerb für Herren-Vereinsmannschaften in der Saison 2008/2009 und Nachfolger des IIHF European Champions Cup
 European Trophy, ein inoffizieller Europapokalwettbewerb zwischen 2010 und 2013
 Champions Hockey League, ein Europapokalwettbewerb für Herren-Vereinsmannschaften seit 2014
 IIHF Continental Cup, ein Europapokalwettbewerb für Herren-Vereinsmannschaften seit 1997
 IIHF Federation Cup, ein Europapokalwettbewerb für Herren-Vereinsmannschaften zwischen 1994 und 1995
 IIHF Super Cup, ein Europapokalspiel zwischen den Siegern der Europapokalwettbewerbe zwischen 1997 und 2000
 IIHF European Women Champions Cup, ein Europapokalwettbewerb für Frauen-Vereinsmannschaften zwischen 2004 und 2015